When you move (ou "When you move you going down") é um single que será lançado em 2009, do estilo funk do cantor e compositor Arthur Henrique. A música terá lançamento mundial via internet, incluindo diversas versões e remixsagens.

Canções de hip hop